Aczél Géza (1864–1937) városi főmérnök, műszaki tanácsos
 Aczél Géza (1947) magyar költő, műfordító, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő
 Aczél Géza (1948) mezőgazdasági technikus